

Geografia 
 Miglionico – comune italiano

Persone 
 Andrea Miglionico – pittore italiano 
 Gabriel Migliónico – calciatore argentino naturalizzato uruguaiano
 Leonardo Migliónico – calciatore uruguaiano
 Michele Miglionico – stilista italiano